Mauenheim ist der Name folgender Orte:

Stadtteil Mauenheim der Stadt Köln in Nordrhein-Westfalen, siehe Mauenheim (Köln)
Mauenheim (Immendingen) in Baden-Württemberg